Desa Bojongmanik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bojongmanik (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 105,90), Banten, 
 Desa Bojongmanik (administrativ by i Indonesien, lat -6,58, long 106,16), Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar